Звьо́здне () — село у складі Осакаровського району Карагандинської області Казахстану. Адміністративний центр та єдиний населений пункт Звьоздного сільського округу.

Населення — 308 осіб (2009; 472 у 1999, 942 у 1989).

Національний склад станом на 1989 рік:
 росіяни — 47 %;
 німці — 25 %.

Станом на 1989 рік село називалось Звєзда.

Примітки

Джерела

Посилання 
 На Вікімапії 

Населені пункти Осакаровського району
Села Карагандинської області